GP2 sezona 2009 se je začela 9. maja 2009 na španskem dirkališču Circuit de Catalunya in končala 20. septembra 2009 na portugalskem dirkališču Autódromo Internacional do Algarve. Naslov prvaka je osvojil nemški dirkač Nico Hülkenberg.

Dirkači in moštva

Koledar dirk

Rezultati 
Legenda, odebeljen rezultat pomeni najboljši štartni položaj (2 točki), * pa najhitrejši krog (1 točka)

Dirkači

Moštva

Opombe in viri

2009
2009 v športu